

Biografia 
Era il figlio di George Gordon, III conte di Aberdeen, e di sua moglie, Catherine Elizabeth Hanson.

Massone,  è stato  Gran maestro della Gran Loggia di Scozia tra il 1784 e il 1786.

Matrimonio 
Sposò, il 18 giugno 1782, Charlotte Baird, figlia di William Baird e di Alicia Johnston. Ebbero sette figli:

 George Hamilton-Gordon (1784-1869);
 Lord William (1784-1858)
 Lord Alexander (1786-1815)
 Lady Alice (1787-1847)
 Lord Charles (1790-1835)
 Lord Sir Robert (1791-1847)
 Lord Sir John (1792-1869)

Morte 
Morì il 2 ottobre 1791, a 27 anni, a Formartine House, a causa di una caduta da cavallo.

Ascendenza 

Marchesi di Aberdeen e Temair
George Gordon (1764-1791)
Massoni